Nätkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätkobben (Kumlinge/Vårdö, Åland), 
 Nätkobben (Kumlinge, Åland), 
 Nätkobben, Borgå, Nyland,

Se även
Notkobben
Notkobban

Robotskapade Finlandförgreningar